НФЛ в сезоне 2005 — стал 86-м сезоном национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Джексонвиль Джагуарс 28:2
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Цинциннати Бенгалс 31:17
 (НФК) Вашингтон Рэдскинз — Тампа Бэй Баккэнирс 17:10
 (НФК) Каролина Пантерз — Нью-Йорк Джайентс 23:0

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Индианаполис Колтс — Питтсбург Стилерз 18:21
 (АФК) Денвер Бронкос — Нью-Ингленд Пэтриотс 27:13
 (НФК) Чикаго Беарз — Каролина Пантерз 21:29
 (НФК) Сиэтл Сихокс — Вашингтон Рэдскинз 20:10

Финалы конференций 
 (АФК) Денвер Бронкос — Питтсбург Стилерз 17:34
 (НФК) Сиэтл Сихокс — Каролина Пантерз 34:14

Супербоул XL 
 Питтсбург Стилерз — Сиэтл Сихокс 21:10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2005
Сезоны НФЛ